

Topographie et noms de lieux

France 
Versailles est une ville près de Paris, en France.

Versailles peut aussi faire référence à :
 Diocèse de Versailles.
 Château de Versailles. 
 Édit de Versailles. 
 Île de Versailles, une île artificielle située sur l'Erdre à Nantes.
 Quai de Versailles, un quai située sur les bords de l'Erdre à Nantes.
 Porte de Versailles, une station du métro parisien. 
 Porte de Versailles, une des dix-sept portes de Paris percées dans l'enceinte de Thiers.
 Traité de Versailles, traité de paix signé le  entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale.
 Avenue de Versailles, une voie située dans le 16 de Paris, en France.

États-Unis 
Versailles est aussi le nom de plusieurs villes des États-Unis :
 Versailles dans l'Indiana
 Versailles dans l'Illinois
 Versailles dans le Kentucky
 Versailles dans le Missouri
 Versailles en Pennsylvanie
 Versailles dans l'Ohio

Versailles peut aussi faire référence à :
 Le Versailles, cabaret de Manhattan dans lequel Edith Piaf connut le triomphe américain en 1948.

Dans la culture populaire

Musique 
 Versailles est le nom d'une maison de disques française des années 1950.
 Versailles est un groupe japonais de visual kei.

TV et cinéma 
 Versailles, film français de 1967 ;
 Versailles Rive-Gauche est un moyen métrage français réalisé par Bruno Podalydès, sorti en 1992 ;
 Versailles est un film français de 2008 ;
 Versailles est une série télévisée franco-canadienne sortie en 2015.

Jeux de sociétés et jeux vidéo 
 Versailles 1685 : Complot à la Cour du Roi Soleil est un jeu vidéo d'aventure historique, présenté comme le premier jeu ludo-culturel, sorti en 1996.
 Versailles est un jeu de société.

Manga 
 Versailles of the Dead,  manga écrit et dessiné par Kumiko Suekane (2017-2020).

Autres 
 Versailles est le nom d'une voiture de tourisme française construite par Simca de 1954 à 1957.
 , le nom d'enseigne d'une chaîne de restaurants de cuisine cubaine, à Los Angeles, aux États-Unis. 
 Versailles est le nom d'un paquebot de la Compagnie générale transatlantique en service de 1889 à 1914. 
 Joseph Versailles IV (1881-1931) est un entrepreneur québécois et ancien maire de Montréal-Est. 
 Boulevard Joseph-Versailles, à Montréal-Est, nommé d'après Joseph Versailles IV. 
 Place Versailles est un centre commercial nommé d'après Joseph Versailles IV.

Voir aussi 
 André Versaille (sans « s ») est  le pseudonyme de André Asaël, un écrivain et éditeur belge né le , fondateur des Éditions Complexe, puis de la maison « André Versaille éditeur ».
 Versailleux, commune de l'Ain.
 Verseilles-le-Haut

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre